De Deelen (moeras), een veenmoeras in Friesland
De Deelen (waterschap), een voormalig waterschap in Friesland
De Deelen (veenpolder), een voormalige veenpolder (waterschap) in Friesland